Шноркель для плавання (сноркелінгу)
 Шноркель підводного човна